Indira peut être :

Prénom

Pseudonyme 
 Indira (2002-), chanteuse camerounaise.